Laurence Olivier Award, prêmio teatral

Pessoas
Olivier Panis
Guillaume-Antoine Olivier

Desambiguações de antropônimos